Okręty US Navy o nazwie USS "Lilian" lub podobnych:
 Pierwszy USS "Lilian" był parowcem. W służbie w latach 1864-1865.
 Drugi USS "Lillian II" (SP-38) był jednostką patrolową. W służbie w 1917.
 USS "Lillian Anne" (YFB-41) był promem. W służbie w latach 1942-43.

Lilian